Drew Gooden – ex cestista statunitense
 Jennifer Berry-Gooden – modella statunitense
 Lance Gooden – politico statunitense
 Lolita Shanté Gooden – rapper statunitense
 Tavares Gooden – giocatore di football americano statunitense
 Zaviar Gooden – giocatore di football americano statunitense